Козли, козла — проста конструкція з брусів або передок для кучера на візку
 Козли, козла — підставка для різання дров, що складається зі збитих навхрест жердин, з'єднаних поперечкою
 Козли — неофіційна назва тварин підродини Козлових

Козли — село, Вітебська область, Вітебський район, Заронівська сільська рада
 Козли — село, Гродненська область, Берестовицький район, Канюхівська сільська рада

Козли — село в гміні Ломази Більського повіту Люблінського воєводства
 Козли — село в гміні Тлущ Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Козли — село в гміні Більськ-Підляський Більського повіту Підляського воєводства
 Козли — село в гміні Остшешув Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Козли — частина села Жилки в гміні Улян-Майорат Радинського повіту Люблінського воєводства
 Козли — частина села Ляшки в гміні Ляшки Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Козли — колонія в гміні Супрасль Білостоцького повіту Підляського воєводства

Козли — селище, Анжеро-Судженський міський округ, Кемеровська область

Козли — муніципалітет в окрузі Чеська Липа
 Козли — муніципалітет в окрузі Лоуни
 Козли — частина муніципалітету Тішице

Див. також 
 Козла